El château de La Roche puede referirse alos siguientes edificios:

 Bélgica:
Château de La Roche en La Roche-en-Ardenne (provincia de Namur)

 Francia:
Château de La Roche ou château de la Garde en Albaret-Sainte-Marie, en Lozère
Château de la Roche en Annesse-et-Beaulieu, en Dordogne
Château de La Roche en Bellefosse, en Bas-Rhin
Château de La Roche en Chappes, en  Allier
Château de La Roche en Chaptuzat, en  Puy-de-Dôme
Château de La Roche en Écuillé, en Maine-et-Loire
Château de La Roche en Liorac-sur-Louyre, en Dordogne
Château de La Roche en Mirabel, en Ardèche
Château de La Roche en Noyant-la-Gravoyère, en Maine-et-Loire
Château de la Roche, en Ollainville, en Essonne
Château de La Roche en Rigney, en le Doubs
Château de La Roche en La Roche-Clermault, en Indre-et-Loire
Château de La Roche en Saint-Martin-du-Mont, dans l'Ain
Château de La Roche en Saint-Pantaly-d'Excideuil, en Dordogne
Château de La Roche en Saint-Priest-la-Roche, en  Loire
Château de la Roche en Vianne en Lot-et-Garonne

 Suiza:
 Château de la Roche à Ollon dans le canton de Vaud

Véase también 
  Château de La Roche Giffard en Saint-Sulpice-des-Landes en Ille-et-Vilaine.
 Château de La Roche-Racan en Saint-Paterne-Racan en Indre-et-Loire.
 Château de La Roche-sur-Foron en La Roche-sur-Foron en Haute-Savoie.

Notas